Ны́са (), Не́йсе () — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Нысский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 27,5 км². Население — 46 841 человек (на 2006 год).

История 
Ныса является одним из старейших городов в Силезии. Вероятно, он был основан в X веке и впоследствии стал столицей княжества с тем же названием.

Около 1200 года княжество Ныса вошло в состав епархии Вроцлав. Город был укреплён с 1350 года и это сыграло свою роль для защиты от гуситов в 1424 году.

Город и княжество были частью коронных чешских земель в 1342—1742 годах.

Во время Тридцатилетней войны (1618—1648) город был осаждён три раза. Первая Силезская война (1740—41, война за Австрийское наследство) положила конец австрийскому суверенитету над Силезией, и город оказался в руках короля Фридриха II Прусского, который заложил основы современных укреплений. 25 августа 1769 Нейсе был местом встречи между Фридрихом II и императора Иосифа II, соправителем в Габсбургской монархии в Австрии. Во время наполеоновских войн Нейсе был взят французами в 1807 году. Из-за своих многочисленных церквей (готика и барокко) город получил прозвище «Силезский Рим».

После Первой мировой войны Нейсе стал частью новой провинции Верхняя Силезия. Отвоёванный Красной армией в ходе Верхне-Силезской наступательной операции во время Второй мировой войны, город был передан польской администрации в соответствии с итогами Потсдамской конференции и ему было возвращено прежнее польское имя Ныса. Немецкое население города было депортировано и впоследствии заменено поляками из Западной Украины.

В 1957 году в городе на бывшей фабрике мебели начался выпуск фургонов и микроавтобусов Nysa («Ныса»). В 1958 году предприятие получило название «Завод развозных автомобилей» (Fabryka Samochodów Dostawczych, сокращённо FSD), который проработал до 1994 года.

Транспорт 
В городе железнодорожная станция Ныса (товарно-пассажирская). Городскую коммуникацию обслуживает 5 автобусных линий.

Города-побратимы 
  Балтийск, Россия

Известные уроженцы 
 Герман-Найсе, Макс — немецкий поэт.
 Заллет, Фридрих фон — немецкий поэт и богослов.
 Гржимек, Бернард — немецкий зоолог.
 Хельвиг, Мартин — немецкий картограф.

Галерея

См. также 
 Nysa

Ссылки 
 Официальная страница города 

Бывшие внерайонные города Германии, перешедшие другим государствам
Повятовые центры Опольского воеводства
Бывшие города на правах повета
Бывшие немецкие города (Верхняя Силезия)